Stefan Zweig
 George Zweig
 Arnold Zweig

Altri progetti